Kirill Valerievitch Gotovets - en  - (né le  à Minsk en République socialiste soviétique de Biélorussie) est un joueur professionnel biélorusse de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2007 avec le Junior Minsk dans le second échelon biélorusse. Il est choisi par les Wheat Kings de Brandon au cours du repêchage européen 2008 de la Ligue canadienne de hockey en première ronde en . Cependant, il rejoint l'école de Shattuck St. Mary's dans le Minnesota aux États-Unis. Au cours du repêchage d'entrée dans la KHL 2009, il est sélectionné en , en  par le Dinamo Minsk. Puis, le Lightning de Tampa Bay le repêche en , en .

Carrière internationale 
Il représente l'équipe de Biélorussie. Le , il honore sa première sélection contre l'Autriche pour une victoire 4-2.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2007-2008|| Junior Minsk ||Biélorussie 2|| 45|| 2|| 8|| 10|| 54|| || || || || 
|-
| 2008-2009 ||Shattuck St. Mary's || USHS || 54|| 7|| 25|| 32|| 70|| || || || ||
|-
| 2009-2010 ||Shattuck St. Mary's || USHS || 44|| 8|| 19|| 27|| 73|| || || || ||
|-
| 2010-2011 || Big Red de Cornell || NCAA || 34|| 1|| 6|| 7|| 32|| || || || ||
|-
| 2011-2012 || Big Red de Cornell || NCAA || 24|| 1|| 7|| 8|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || Big Red de Cornell || NCAA || 22|| 0|| 0|| 0|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || Big Red de Cornell || NCAA || 32|| 1|| 3|| 4|| 20|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
|2013-2014 || Admirals de Milwaukee || LAH ||1 ||0 ||0 || 0|| 0||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || IceHogs de Rockford || LAH || 12|| 1|| 1|| 2|| 8|| 8|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2014-2015 || Fuel d'Indy || ECHL || 47|| 7|| 6|| 13|| 35||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || IceHogs de Rockford || LAH || 62 || 2 || 14 || 16 || 37 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2016-2017 || Dinamo Minsk|| KHL||24 ||1 ||5 ||6 ||8 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2017-2018 || Moose du Manitoba|| LAH ||57 ||1 ||12 ||13 ||47 ||8 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2018-2019 || Dinamo Minsk || KHL ||44 ||0 ||3 ||3 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020|| Dinamo Minsk || KHL || 61||1 ||8 ||9 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Avangard Omsk || KHL || 45 || 1 || 1 || 2 || 12 || 22 || 3 || 1 || 4 || 35
|-
| 2021-2022 || Avangard Omsk || KHL || 42 || 0 || 6 || 6 || 20 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2022-2023 || HK Dinamo Moscou || KHL || 59|| 5|| 4|| 9|| 32|| 6|| 0|| 1|| 1|| 12

Statistiques internationales 

|-
|2008 || align=left| Biélorussie U18|| align="left"| Championnat du monde -18 ans || 5|| 0 || 4|| 4|| 6|| -2|| align="left"| de l'élite
|-
|2009 || align=left| Biélorussie U18 || align="left"|Championnat du monde -18 ans D1|| 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| +3|| align="left"|Remporte la division 1 groupe A
|-
|2010 || align=left| Biélorussie U20 ||align="left"| Championnat du monde junior D1 || 2|| 0|| 0|| 0|| 4|| -2|| align="left"| de la division 1 groupe B
|-
|2010 || align=left| ||align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"|
|-
|2011 || align=left| Biélorussie U20 ||align="left"| Championnat du monde junior D1 || 5|| 0|| 1|| 1|| 18|| +2|| align="left"| de la division 1 groupe A
|-
| 2011 || align=left| Biélorussie || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -2|| align="left"| 
|-
| 2014 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde || 7 || 0 || 0 || 0 || 6 || -1 || align=left|
|-
| 2016 || align=left| Biélorussie || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 3 || 4 || 8 || -1 || align=left|
|-
| 2016 || align=left| Biélorussie || align=left|Qualification olympique ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||+2 || align=left|Non qualifié

Références 

Naissance en juin 1991
Naissance à Minsk
Joueur international biélorusse de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la KHL
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Choix de repêchage du Dinamo Minsk
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace du Big Red de Cornell
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Fuel d'Indy
Joueur des IceHogs de Rockford
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur de l'Avangard Omsk
Champion de la Coupe Gagarine
Joueur du HK Dinamo Moscou